Gaige se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick McMahon Gaige
 Helen Beulah Thompson Gaige